

Patronymes 
Malkine (masculin ; ) ou Malkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Georges Malkine (1898-1970) peintre français
 Ievgueni Malkine (1986-) joueur de hockey sur glace russe
 Vitali Malkine (1952-), oligarque russe

Voir aussi 
 Borys Malkin (1917-2009), anthropologue et zoologiste polonais

Patronyme russe